Plaats in Indonesië
 Tugu Utara (Koja), een plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Utara in de provincie Jakarta
 Tugu Utara (Cisarua), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java